Spojení písmen S a P může mít různé významy:

SP 
 SP II. - Spectrus Role Play – Soukromý World of Warcraft RolePlay server.
 BR-SP – kód ISO 3166-2 pro stát São Paulo
 BS-SP – bývalý kód ISO 3166-2 pro Sandy Point
  SPZ okresu Stropkov
 malá deska (z angl. „Short Play“) – jeden z formátů gramofonové desky
 Service Pack
 speciální pedagogika
 substance P
 synaptický potenciál

Sp 
 v dopravě označení pro spěšný vlak

sp 
 v chemii označení pro druh hybridizace, resp. pro vzniklý hybridní orbital.

sp. 
 v biologické nomenklatuře zkratka výrazu „species“, tedy druh.

s. p. 
 v ekonomii zkratka výrazu státní podnik.